Краснооктябрьское сельское поселение — муниципальное образование в составе Майкопского района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Краснооктябрьский.

История 
В конце 2012 года в состав сельского поселения включены станица Безводная и посёлок Хакодзь, располагавшиеся прежде на межселенной территории и находившиеся в прямом подчинении района. При этом изменены границы сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 10 565 проживающих в сельском поселении, 10 115 человек указали свою национальность

Примечания

Ссылки 
 Майкопский район > Краснооктябрьское сельское поселение

Муниципальные образования Майкопского района
Сельские поселения Адыгеи